Röda stjärnan kan syfta på:

 Röda stjärnan Belgrad – en serbisk fotbollsklubb
 Röda stjärnans orden – en sovjetisk medalj
 Röda stjärnan – en heraldisk symbol, se röd stjärna
 Röda stjärnan – en sovjetisk tidning, se Krasnaja Zvezda
 Red Star FC – en fransk fotbollsklubb
 Svenska Blå Stjärnan